Attack! - um filme estadunidense de 1956
 Attack!! - um álbum de Yngwie J. Malmsteen, lançado em 2002
 Attack (canção), da banda 30 Seconds to Mars

Ou ainda:
 Attack Attack! - uma banda de Metalcore americana de Westerville, Ohio

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema